'Brachyderini — триба семейства долгоносиков, подсемейства Entiminae.

 Классификация 
 триба: Brachyderini'''''
 
 
 
 
 
 
 

Entiminae